Мохнюк Анастасія — українська семиборка
 Мохнюк Василь Юстимович — український політичний діяч